Die niederländische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland.

Qualifikation 
Abschlusstabelle

Spielergebnisse

Niederländisches Aufgebot

Quartier der Mannschaft 
Die Mannschaft hatte ihr Quartier nach ihrer Landung am 6. Juni in Lahr/Schwarzwald im Hotel Adler in Hinterzarten. Trainiert wurde auf der Anlage des SC Freiburg.

Spiele der Niederlande

Vorrunde 
 Sonntag, 11. Juni 2006, 15 Uhr in Leipzig Serbien und Montenegro –  Niederlande 0:1 (0:1)
 Freitag, 16. Juni 2006, 18 Uhr in Stuttgart Niederlande –  Elfenbeinküste 2:1 (2:1)
 Mittwoch, 21. Juni 2006, 21 Uhr in Frankfurt Niederlande –  Argentinien 0:0

Details siehe Fußball-Weltmeisterschaft 2006/Gruppe C

Achtelfinale
 Sonntag, 25. Juni, 21 Uhr in Nürnberg Portugal –  Niederlande 1:0 (1:0)

Details siehe: Fußball-Weltmeisterschaft 2006/Finalrunde

Weblinks

2006
Niederlande